Sarcocephalus pobeguinii är en måreväxtart som beskrevs av Henri Hua och Pobég.. Sarcocephalus pobeguinii ingår i släktet Sarcocephalus och familjen måreväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Måreväxter
pobeguinii